Asínia Pol·lió, filla del cònsol Asini Pol·lió
 Gens Asínia, família romana